Utgång kan syfta på:

Sammansättningar
 Utgångsdatum – det datum en handling upphör att vara giltig.
 Utgångsenergi – den kinetiska energi som en projektil har i det ögonblick den lämnar vapnet
 Utgångshastighet – den hastighet som en projektil har i det ögonblick den lämnar vapnet
 Utgångstransformator – anpassar den höga inre impedansen hos ett rörbaserat slutförstärkarsteg till impedansen hos en normal högtalare